Урманче (Урманчеев, Урманцев) () — татарская фамилия. Известные носители:
 Урманче, Баки Идрисович (1897—1990) — народный художник РСФСР, народный художник ТАССР, заслуженный художник Казахской ССР, лауреат премии имени Габдуллы Тукая.
 Урманче, Ильдар Бакиевич (1937—2001) — московский график, художник-постановщик мультипликации.

 Урманцев, Юнир Абдуллович (1931—2016) — советский философ, профессор.
 Гечмен-Вальдек, Катерина (урождённая Екатерина Муратовна Урманчеева, род. 1964) — российский продюсер, киноактриса.

Топоним 
 Урманче — посёлок, Высокогорский район, Татарстан, Россия

См. также 
 Урманчеевы